Cette page présente la  en Top 14.

Entraîneurs 
  Grégory Patat : manager général
  Joël Rey : entraîneur des avants
  Gerard Fraser  : entraîneur des arrières
  Éric Artiguste : consultant

La saison

Transferts

Effectif

Calendrier et résultats

Classement Top 14

Challenge européen 
Dans le Challenge européen, l'Aviron bayonnais et est opposée aux Anglais des Wasps et aux Gallois des Scarlets.

Poule B 

|}

Statistiques

Championnat de France 
Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

2022-2023
Bayonne